Batesville es el nombre de varias localidades de los Estados Unidos:

 Batesville, en Alabama.
 Batesville, en el estado de Arkansas.
 Batesville, en Indiana.
 Batesville, en Misisipi.
 Batesville, en Ohio.
 Batesville, en Texas.
 Batesville, en Virginia.